Всички часове са в местно време, (UTC−03:00).

<noinclude>

Четвъртфинали

Колумбия срещу Перу

Аржентина срещу Уругвай

Бразилия срещу Парагвай

Чили срещу Венецуела

Полуфинали

Перу срещу Уругвай 

Асистент съдии:
 Ефрейн Кастро
 Марвин Торентера
Четвърти съдия:
 Вилмар Ролдан

Парагвай срещу Венецуела

Мач за 3-то място

Финал

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Копа Америка 2011